ECM kan syfta på

 ECM – en term inom biologi för substans som finns mellan celler, se extracellulär matrix
 ECM Records – ett skivbolag grundat i München, Tyskland år 1969
 ECM – en typ av affärssystem, se Enterprise Content Management
 ECM – en del av telekrigföring, se Electronic Counter Measures
 ECM - Energy Corrected Milk